Čeza ima više značenja:
 Čeza (Areco)
 Čeza (Beluno)
 Čeza (Bolcano)
 Čeza (Kazerta)
 Čeza (Frozinone)
 Čeza (Teramo)